Борис Журавлёв: Журавлёв, Борис Александрович (1931—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Журавлёв, Борис Борисович (1979—2022) — Герой Российской Федерации, гвардии старшина ВС РФ. 
 Журавлёв, Борис Иванович (1946—2019) — советский футболист; тренер.
 Журавлёв, Борис Николаевич (1910—1971) — советский архитектор.
 Журавлёв, Борис Николаевич (1911—2002) — деятель советских спецслужб.